Cet article présente le bilan saison par saison de l'Olympique d'Alès en Cévennes depuis sa création en 1923 sous le nom d'Olympique Alésien. 

Il contient également des informations sur les quarante-deux saisons où le club a évolué sous le statut amateur et sur les six saisons dites de guerre (1939-1945).

Les saisons sous le statut professionnel font l'objet quant à elles d'articles spécifiques.

Bilan saison par saison 

|}

 Les informations en italique concerne le tour d'entrée du club dans la compétition.

Bilan des participations 

Le tableau ci-dessous récapitule tous les matches officiels disputés par le club dans les différentes compétitions nationales à l’issue de la saison 2016-2017 (excepté les six saisons de guerre de 1939-1940 à 1944-1945) :

° dont les 6 saisons de guerre (1939-1940 à 1944-1945)

Saisons sous le statut amateur (avant-guerre : 1923-1932)

Saison 1923-1924 

La saison 1923-1924 de l'Olympique Alaisien voit le club évoluer en Championnat du Languedoc pour la première fois de son histoire à la suite de la fusion du Red Star, du Boxing et du Club Sportif des Cheminots.

Lors de cette saison, le club alaisien remporte le titre de champion du Languedoc et obtient le droit de participer aux barrages d'accession en Division d'Honneur du Sud-Est.

Les alaisiens n'obtiennent pas le droit d'évoluer à l'échelon supérieur la saison suivante cédant face au SC Nîmois leur dauphin en championnat et au Stade raphaëlois.

Saison 1924-1925 

La saison 1924-1925 de l'Olympique Alaisien voit le club évoluer en Championnat du Languedoc pour la seconde année consécutive.

Lors de cette saison, le club alaisien obtient une nouvelle fois le droit de participer aux barrages d'accession en Division d'Honneur du Sud-Est.

Le club alésien obtiennent le droit d'évoluer à l'échelon supérieur la saison suivante en s'imposant lors des barrages auxquels participent également l'UC Vergèze, le SO Montpellier, l'OGC Nice, l'Olympique d'Antibes, le CASG Marseille et le SA Provençaux Marseille.

Saison 1925-1926 

La saison 1925-1926 de l'Olympique Alaisien voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la première fois de son histoire après seulement deux ans d'existence.

Le club alésien termine avant-dernier de son groupe et joue les barrages face au  SO Montpellier et les deux meilleurs clubs de la Division de Promotion (l'UC Vergèze et SSB La Grand-Combe). Mais les résultats de ces barrages sont annulés, les gardois sont relégués en DH-B, nouvelle division située en dessous de la DH, la Division d'Honneur devenant DH-A et étant réduite à 6 clubs.

|}

Saison 1926-1927 

La saison 1926-1927 de l'Olympique Alaisien voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est B (Division nouvellement créée) pour la première fois après une saison dans l'élite régionale.

Les gardois affichent rapidement leurs ambitions et remontent en Division d'Honneur en prenant la  de la DH-B.

|}

Saison 1927-1928 

La saison 1927-1928 de l'Olympique Alaisien voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est après leur passage éclair à l'échelon inférieur.

Les gardois réalisent une saison passable et sont relégués en division inférieure pour la saison suivante.

En coupe de France, les gardois vont céder lors des seizièmes de finale face à l'AS Valentigney.

|}

Saison 1928-1929 

La saison 1928-1929 de l'Olympique Alaisien voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est B pour la première saison après avoir évolué une saison dans l'élite régionale.

À l'issue de la saison, le club alaisien participe aux barrages et est promu en division supérieure.

En coupe de France, les gardois se font éliminer dès les trente-deuxièmes de finale par l'US Belfortaine.

|}

Saison 1929-1930 

La saison 1929-1930 de l'Olympique Alaisien voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la première saison après avoir évolué une saison à l'échelon inférieur.

Les gardois réalisent une saison passable en terminant dernier du championnat mais se maintiennent tout de même lors des barrages.

En coupe de France, les gardois se font éliminer dès les seizièmes de finale par le SO Montpellier.

|}

Saison 1930-1931 

La saison 1930-1931 de l'Olympique Alaisien voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la seconde saison consécutive.

Les gardois réalisent une saison moyenne et terminent à la  du championnat.

En coupe de France, les gardois se font éliminer dès les seizièmes de finale par le CA Paris.

|}

Saison 1931-1932 

La saison 1931-1932 de l'Olympique Alaisien voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la troisième saison consécutive.

Les gardois réalisent une belle saison et terminent à la  du championnat à seulement trois points du SO Montpellier.

C'est la dernière saison d'élite pour le football amateur, la saison qui suit voit l'apparition du football professionnel pour lequel les gardois et les autres clubs de Division d'Honneur postulent. Tous sont autorisés à quitter la Division d'Honneur du Sud-Est pour rejoindre la division nationale professionnelle à l'exception de l'UV Ganges.

En coupe de France, les gardois se font éliminer dès les seizièmes de finale par le FC Sochaux-Montbéliard.

|}

Liens externes 
 Site officiel de l'Olympique d'Alès 

Ales
Saison de l'Olympique d'Alès